Rocksteady o rock steady – genere musicale giamaicano correlato allo ska e reggae
 Rock Steady – album dei No Doubt del 2001
 Rock Steady – album di Ensi del 2014
 Rock Steady – singolo di Aretha Franklin del 1971
 Rock Steady – singolo dei The Whispers del 1987
 Rock Steady – singolo di Bonnie Raitt e Bryan Adams del 1995
 Rock Steady – singolo delle All Saints del 2006
 Rocksteady – nome dello scagnozzo di Shredder, antagonista del cartone animato Tartarughe Ninja alla riscossa